Michel Brunet peut faire référence à : 
 Michel Brunet (1672-1745), éditeur français ;
 Michel Brunet (1917-1985), un historien québécois ;
 Michel Brunet (1940-), un paléoanthropologue français.